Killermann ist der Familienname folgender Personen:

 Lothar Killermann (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Sebastian Killermann (1870–1956), deutscher katholischer Theologe und Mykologe
 Wilhelm Killermann (1930–2022), deutscher Pädagoge